Пётр I

 Пётр I — первый император Российской империи.
 Пётр Первый — исторический роман А. Н. Толстого.
 Пётр Первый — советский фильм о Петре I.
 Пётр Первый. Завещание — российский телесериал 2011 года.
 Пётр Первый — опера Андрея Петрова о Петре I.
 Пётр I в мемуарах
 Пётр I и музыка
 Император Пётр I — парусный линейный корабль Балтийского флота России; принимал участие в Крымской войне.
 Пётр I — яхта-рекордсмен.
 (2720) Пётр Первый — астероид Главного пояса.
 Пётр I: Последний царь и первый император
 Пётр I — царь Болгарии (927—969), второй сын царя Симеона I.
 Пётр (Педро) I Жестокий — король Кастилии.
 Пётр (Педро, Пере) I — король Арагона.
 Пётр I — король Кипра, номинальный король Иерусалима, король Армении, номинальный граф Триполи до 1346 года.
 Пётр (Педру) I — король Португалии.
 Пётр (Пьер) I де Бурбон, герцог де Бурбон.
 Пётр (Пьер) I — герцог Бретани.
 Пётр (Педру) I — император Бразилии, он же Педру IV в Португалии.
 Пётр I Карагеоргиевич — король Сербии.
 Петр I из Рожмберка
 Пётр I (великий герцог Ольденбургский)
 Пётр I Мушат — господарь Молдавского княжества в 1375—1391 годах, сын Кости Мушата, первый из правителей династии Мушатов (Мушатинов).
 Пётр Александрийский — архиепископ Александрийский, христианский богослов.
 Пётр I — архиепископ Милана (784—805)
 Пётр I Петрович

См. также 
 Петр Первый — автомобильно-пассажирский паром класса Дмитрий Шостакович, проект B-492, который использовался в качестве «плавучей клиники».
 Пётр Великий (значения)
 Пётр (значения)